Synoniem voor
 Brandkast

Films
 Safe (1995), een dramafilm uit 1995
 Safe (2012), een actiefilm uit 2012
 Safe (televisieserie), een televisieserie uit 2018